Detroit Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Detroit Lake (Oregon)
 Detroit Lake (Minnesota)